

Persone 
 Fiorello Provera – politico italiano
 Marco Tronchetti Provera – imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Marilde Provera – politica italiana
 Giovanni Provera – generale austriaco di origine italiana
 Rosetta Provera – scrittrice italiana
 Vincenzo Provera – calciatore italiano

Altro 
 Marco Tronchetti Provera (azienda) – società-cassaforte della famiglia Tronchetti Provera